Појам Хумболт може да се односи на:
 Хумболт (река),
 Александар фон Хумболт, немачки природњак, географ и истраживач
 Вилхелм фон Хумболт, немачки научник, државник и саоснивач Берлинског универзтета
 Хумболт (кратер)